Bulletproof (englisch: kugelsicher) ist:
 Bulletproof (1988), US-amerikanischer Actionfilm von Steve Carver (1988)
 Bulletproof (1996), US-amerikanische Actionkomödie von Ernest R. Dickerson (1996)
 Bulletproof (Fernsehserie), britische Fernsehserie (2018–2021)
 die Bezeichnung verschiedener Produkte und Unternehmen von Dave Asprey